Кортезе () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Кортезе, Валентина (1923—2019) — итальянская актриса театра и кино.
 Кортезе, Леонардо (1916—1984) — итальянский актёр и режиссёр.
 Кортезе, Женевьев (род. 1981) — американская актриса.
 Кортезе, Изабелла (?—1561) — итальянский алхимик и писательница Ренессанса (XVI в.).